De afkorting BWB kan staan voor:
Belgisch witblauw, een rundveeras
Braille Without Borders
Bijwoordelijke bepaling